Bayan – centro abitato del distretto di Daşkəsən, in Azerbaigian
 Bayan – centro abitato del distretto di Oğuz, in Azerbaigian
 Bayan – acronimo del movimento politico filippino Bagong Alyansang Makabayan
 Bayan – khan degli Avari dal 565 al 602
 Bayan – strumento musicale tradizionale russo
 Bhajan – strumento musicale Tambruo destro di un set di Tabla. Strumento dell'india del nord e pachistano.
 Bayana – termine arabo significante "spiegazione, esposizione" da cui prendono il nome:
 Al-Bayane – quotidiano francofono marocchino
 Bayan (propriamente Kitāb al-bayān al-mughrib fī ākhbār mulūk al-andalus wa'l-maghrib, Libro della dilettevole esposizione della storia dei re di Spagna e Marocco) – opera storica di Ibn Idhari (XIV secolo)
 Bayán arabo – opera religiosa del Báb
 Bayán persiano – opera religiosa del Báb
 Bayan (incrociatore) – incrociatore corazzato appartenente alla Voenno-morskoj flot (Impero russo) e poi catturato dalla Marina imperiale giapponese

Pagine correlate 
 Bajan